Schönenberg (Gummersbach)
Schönenberg (Schwarzwald), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Schönenberg (Zwitserland), een gemeente in het kanton Zürich
Schönenberg-Kübelberg, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts